Il singolare del torneo di tennis Istanbul Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Markus Zoecke che ha battuto in finale Guillaume Raoux 6-7, 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Alex Antonitsch (secondo turno)
 Markus Zoecke (Campione)
 Guillaume Raoux (finale)
 Alexander Mronz (semifinali)

 Gianluca Pozzi (secondo turno)
 Mark Kaplan (primo turno)
 Davide Sanguinetti (primo turno)
 Daniele Musa (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 1994